Inside Out kan avse:

 Inside Out (musikgrupp) – ett amerikanskt hardcorepunk-band aktivt mellan 1988 och 1991
 Inside Out (musikalbum) – ett album av sångerskan Kat DeLuna
 Inside Out (musikalbum av Keith Jarrett) –  ett livealbum med pianisten Keith Jarrett från 2002
 Inside Out (musikalbum av Trisha Yearwood) – ett studioalbum av Trisha Yearwood från 2001
 Inside Out Music – ett fristående skivbolag från Kleve, Tyskland
 Inside Out (2011) – en film från 2011
 Inside Out (1987) – en film från 1987